Сисон () — фамилия испанского происхождения. Известные носители:

 Сисон, Хосе Мария (1939—2022) — филиппинский поэт и писатель, основатель, руководитель и ведущий теоретик Коммунистической партии Филиппин и Новой народной армии.
 Сисон, Хесус (1963—1988) — филиппинский церковный деятель, епископ Епархии Тарлака.
 Акоста-Сисон, Хонория (1888—1970) — филиппинский медик, первая женщина-врач Филиппин.

См. также 
 Сиссон (значения)